Sous-préfecture d'Abengourou är en subprefektur i Elfenbenskusten.   Den ligger i distriktet Comoé, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Yamoussoukro.

Källor 

Indelningar i Moyen-Comoé